El Torneig de Barcelona 2021, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2021 i Trofeu Comte de Godó 2021, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 68a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 d'abril del 2021 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar aquest títol per dotzena ocasió en la final més llarga disputada en aquest torneig.

Individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
ATP Tour 2021
2021 a Catalunya